

Закшево-Велике — село в гміні Вечфня-Косьцельна Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Закшево-Велике — село в гміні Ґрудуськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Закшево-Велике — село в гміні Заремби-Косьцельні Островського повіту Мазовецького воєводства